Сан Педро Теутила има више значења:

 Општина Сан Педро Теутила (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Теутила (Сан Педро Теутила, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику